Zaretchny, ville russe de l'oblast de Penza ;
 Zaretchny, ville russe de l'oblast de Sverdlovsk.

Homonymie de toponyme